Vire kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Viré, kommun, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Viré-en-Champagne, kommun, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Vire-sur-Lot, kommun, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Vire, tidigare kommun, departementet Calvados i regionen Normandie, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar